Langue ruthène peut être:

 Langue ruthène médiévale, une désignation exonymique pour la langue vieux russe, de l'époque médiévale;
 Langue ruthène occidentale, une désignation exonymique pour une langue slave orientale, de l'époque moderne antérieure;
 Langue ruthène blanc, une désignation exonymique pour la langue biélorusse;
 Langue ruthène méridionale, une désignation exonymique pour la langue ukrainienne;
 Langue ruthène carpatique, une désignation exonymique pour la langue rusyn moderne.

Voir aussi 

 Ruthènes (homonymie)
 Ruthénie (homonymie)
 Ruthène (homonymie)